Heartland puede referirse a:

 Medio Oeste de los Estados Unidos, región geográfica y cultural de EE.UU.
Teoría del Heartland, una teoría geopolítica postulada por el geógrafo inglés Halford John Mackinder.
 Heartland, una serie de televisión canadiense.
 Heartland FC, un club de fútbol de Nigeria.
 Heartland, canción de U2.